

Astronomia 
 Vel – abbreviazione della costellazione della Vela

Geografia 
 Vel – comune del distretto di Lənkəran (Azerbaigian)

Logica

Vel – nome latino della disgiunzione inclusiva

Codici 
 VEL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vernal, Utah (Stati Uniti)